Флаг муниципального образования «Ми́рнинский район» Республики Саха (Якутия) Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 24 декабря 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4607.

История 
9 июня 2004 года решением XI сессии Мирнинского районного Собрания № 11-20 «О гербе и флаге города Мирный Республики Саха (Якутия)» было признано утратившим силу решение Мирнинского городского Собрания от 26 декабря 2003 года № 7-5 «О гербе и флаге муниципального образования Мирнинский район» и администрации района было предписано заключить договор со специалистами Геральдического совета при Президенте Российской Федерации на разработку вариантов эскизов герба и флага муниципального образования «Мирнинский район» с последующим рассмотрением их на декабрьской сессии районного Собрания.

1 июня 2006 года, заслушав и обсудив информацию начальника УАиГ А. И. Степанова о проекте Положения об открытом республиканском конкурсе на разработку эскизного проекта герба и флага муниципального образования «Мирнинский район», в соответствии с распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 04.04.2004 № 106-РП «Об основных нормах составления символики муниципальных образований улусов (районов), города Якутска и других городов Республики Саха (Якутия) на основе федеральных общегеральдических правил», Президиум районного Совета решил объявить об открытом республиканском конкурсе на разработку проекта герба и флага муниципального образования «Мирнинский район».

1 февраля 2007 года, Президиум районного Совета поручил Администрации Мирнинского района, на основании решения комиссии по подведению итогов объявленного в 2006 году конкурса, совместно с автором, чьи работы признаны лучшими, подготовить для рассмотрения на сессии районного Совета вопрос о гербе и флаге, основываясь на геральдических нормах и законодательстве Российской Федерации.

28 февраля 2007 года Президиум районного Совета, на основании решения итогов голосования членов конкурсной комиссии и предыдущего решения, решил утвердить герб муниципального образования «Мирнинский район». Несмотря на это в приложении был также приведён рисунок флага района.

5 апреля 2007 года, решением сессии районного Совета № 32-25, были внесены изменения и дополнения в решение сессии районного Совета от 28 февраля 2007 года (в решении ошибочно указана дата 1 марта 2007 года) № 30-26. В частности были утверждены Положение, графическое начертание и описание флага Мирнинского района.

Флаг МО «Мирнинский район» РС(Я) представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 1:2, разделённое по горизонтали на три неравных полосы:

лазурь (синий, голубой) цвет — составляющую 0,8 размера полотнища по вертикали;

серебряный (белый) цвет — составляющую 0,05 размера полотнища по горизонтали;

зелёный цвет — составляющую 0,2 размера полотнища по вертикали.

В центре полотнища на лазоревом фоне стилизованный алмаз и по кругу расположены девять восьмиконечных звёзд серебристого цвета символизируют — девять населённых пунктов составляющих Мирнинский район, чьим трудом, теплом своих сердец и рук превративших суровые северные земли Мирнинского района в один из наиболее промышленно развитых районов Республики Саха (Якутия) — центра алмазодобывающей промышленности Российской федерации.

Круг — символ единства, бесконечности и постоянства. В геральдике звёзды это символ вечности и надёжности, а также они символизируют — богатство, верность, чистоту, мудрость, благородство, мир и взаимное сотрудничество.

Две расположенные горизонтально белые «волны» символизируют Чернышёвское и Светлинское водохранилище.

24 декабря 2008 года, после неоднократных согласований с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации, решением Мирнинского районного Совета II — № 4-20 были утверждены новые, ныне действующие, герб и флаг муниципального образования «Мирнинский район».

Описание 
«Флаг МО „Мирнинский район“ РС(Я) представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос: синего (вверху), белого и зелёного (внизу) цветов, соотносящихся как 29:1:7; в центре синей полосы — алмаз белого цвета, окружённый девятью звёздами белого цвета о восьми лучах каждая».

Символика 
Флаг по своему содержанию един и гармоничен: все фигуры флага символизируют жителей как тружеников, привносящих весомый вклад в экономическое, культурное, духовное развитие своего родного города, района, Республики Саха (Якутия), России.

Изображение в центре флага алмаза имеет многогранный смысл: открытие кимберлитовой трубки «Мир»; освоение алмазных месторождений; строительство города и района; становление и развитие алмазодобывающей промышленности в районе.

Девять восьмиконечных звёзд белого цвета символизируют девять населённых пунктов составляющих Мирнинский район, чьим трудом, теплом своих сердец и рук, превративших суровые северные земли Мирнинского района в один из наиболее промышленно развитых районов Республики Саха (Якутия) — центр алмазодобывающей промышленности Российской федерации.

Круг — символ единства, бесконечности и постоянства. Звёзды в геральдике символ вечности и надёжности, а также они символизируют богатство, верность, чистоту, мудрость, благородство, мир и взаимное сотрудничество.

Белый цвет во флаге говорит о бескрайних северных просторах и является в геральдике символом простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира и взаимного сотрудничества.

Географическое расположения Мирнинского района показано на флаге синей и зелёной частями: на границе Вилюйского и Приленского плато, в бассейне реки Вилюй. Вместе с тем лазоревый и зелёный цвета означают природные богатства Мирнинской земли.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба.

Зелёный цвет обозначает достаток, стабильность, процветание, надежду, изобилие, свободу, а также природные богатства района.

Примечания